Příjmení Mancini [mančíny] nosí více osobností:

 Anthony Mancini (* 1945) – kanadský římskokatolický kněz 
 Antonio Mancini (1852–1930) – italský malíř
 Francesco Mancini (1672–1737) – italský hudební skladatel
 Hannah Mancini (* 1980) – americká zpěvačka
 Henry Mancini (1924–1994) – italský hudební skladatel, dirigent a hudební aranžér filmové hudby
 Hortenzie Mancini (1646–1699) – neteř kardinála Mazarina, milenka anglického krále Karla II.
 Laura Mancini (1636–1657) – neteř kardinála Mazarina, matka generála de Vendôme
 Marie Mancini (1639–1715) – neteř kardinála Mazarina, milenka Ludvíka XIV.
 Marie Anna Mancini (1649–1714) – neteř kardinála Mazarina, ochránkyně mladého La Fontaina
 Olympie Manciniová (1638/1640–1708) – francouzská šlechtična a intrikánka, princezna savojská
 Roberto Mancini (* 1964) – bývalý italský fotbalista a fotbalový trenér

jiný význam
 Mancini (fotbalista) – brazilský fotbalista